Erntefest steht für:
 Sichelhenke, Fest nach der Getreideernte
 Erntedankfest, (meist christliches) Fest nach der Ernte im Herbst.
 „Aktion Erntefest“, Tarnbezeichnung einer Aktion der Nationalsozialisten, bei der mehr als 43.000 Juden in osteuropäischen Konzentrationslagern ermordet wurden.

Siehe auch